Авичике има више значења:
 Авичике (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Авичике (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику